Ragdoll (englisch „Lumpenpuppe“) steht für:
 Ragdoll (Fernsehserie), britische Fernsehserie von Freddy Syborn (2021) 
 Ragdoll (Film), US-amerikanischer Horrorfilm von Ted Nicolaou (1999) 
 Ragdoll-Engine, Algorithmus für Videospiele
 Ragdoll-Katze, Hauskatzenrasse
 Ragdoll Productions, britisches Fernsehproduktionsunternehmen 

Siehe auch:
 Rag Doll, Lied der Band The Four Seasons (1964)